Bisdom Concepción (Argentinië), een katholiek bisdom in Argentinië
 Bisdom Concepción (Paraguay), een katholiek bisdom in Paraguay

Zie ook 
 Aartsbisdom Concepción, een katholiek aartsbisdom in Chili